To je seznam rekordov Formule 1 od sezone . Odebeljeni so vnosi, ko se nanašajo na v zadnji sezoni aktivne dirkače.

Ta stran vključuje rezultate Formule 1 do vključno .

Dirkaški rekordi

Sodelovanje in starti na Velikih nagradah
Za dirkača pravimo, da je sodeloval na Veliki nagradi, če se je udeležil vsaj enega uradnega treninga pred dirko. Za dirkača pravimo, da je štartal na Veliki nagradi, če se postavijo na štartno vrsto pred startom dirke. Če se dirka prekine in ponovno začne s startom, šteje le zadnji od startov.

Najmlajši dirkač na Veliki nagradi

Najstarejši dirkač na Veliki nagradi

Zmage na Velikih nagradah

Skupaj

Odstotki

V sezoni

Odstotki v sezoni

Zaporedne

Novinci

Najmlajši

Najstarejši

Najzgodnejše

Najpoznejše

Največ dirk brez zmage

Največ točk brez zmage

Zmage z najslabšega štartnega položaja

Najboljši štartni položaji

Skupaj

Zaporedni

V sezoni

Odstotek v sezoni

Najmlajši

Najstarejši

Najhitrejši krogi

Skupaj

V sezoni

Najmlajši

Stopničke

Skupaj

Odstotek

V sezoni

Zaporedne

Najmlajši

Uvrstitve v točkah na Velikih nagradah

Skupaj

Uvrstitve med dobitnike točk

Povprečje

Največ točk v sezoni

Najmlajši

Vodstvo na Velikih nagradah

Celotno dirko

Vsaj en krog

Vsaj en krog, najmlajši

Večkratni dirkaški rekordi

Dvojček (Najboljši startni položaj in zmaga na dirki za Veliko nagrado)

Hat Trick (Najboljši startni položaj, zmaga in najhitrejši krog na dirki za Veliko nagrado)

Grand Chelem (Najboljši startni položaj, zmaga, najhitrejši krog in vodstvo skozi celo dirko za Veliko nagrado)

Dirkaški naslovi

Skupaj

Najzgodnejši

Najmlajši

Konstruktorski rekordi

Sodelovanje in starti na Velikih nagradah

Zmage

Skupaj

V sezoni

Odstotek v sezoni

Zaporedne

Stopničke

Skupaj

Zaporedne

Najboljši štartni položaji

Skupaj

V sezoni

Najhitrejši krogi

Skupaj

Uvrstitve v točkah na Velikih nagradah

Skupaj

V sezoni

Konstruktorski naslovi

Skupaj

Gumarski rekordi

Opombe

Glej tudi 
 Seznam rekordov dirk za Veliko nagrado

Rekordi Formule 1